Germain Morin (1642-1702), prêtre catholique canadien ;
 Germain Morin (1861-1946), historien belge.